India
 Alangulam – città del distretto di Tirunelveli, Tamil Nadu
 Alangulam – città del distretto di Virudhunagar, Tamil Nadu